ORP „Kujawiak” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od określenia ludności zamieszkującej Kujawy:
 ORP „Kujawiak” – torpedowiec typu A z okresu międzywojennego, eks-niemiecki SMS A 68
 ORP „Kujawiak” (L72) – niszczyciel eskortowy typu Hunt II z okresu II wojny światowej, eks-brytyjski HMS „Oakley”
 ORP „Kujawiak” – okręt podwodny typu M-XV z lat 40. XX wieku, eks-radziecki M-245

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy polskich okrętów